Leuenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Leuenberger (* 1992), Schweizer Model
 Beat Ernst Leuenberger (1946–2010), Schweizer Botaniker
 Benjamin Leuenberger (* 1982), Schweizer Automobilrennfahrer
 Dieter Leuenberger (* 1951), Schweizer Kunstmaler
 Ernst Leuenberger (1945–2009), Schweizer Politiker (SP) und Gewerkschafter
 Ernst Otto Leuenberger (1856–1937), Schweizer Landschafts- und Genremaler
 Hans Leuenberger (1909–1979), Schweizer Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Produzent 
 Hans-Dieter Leuenberger (1931–2007), Schweizer Esoterik-Autor
 Hedi Leuenberger-Köhli (1907–1997), Schweizer Gewerkschafterin
 Hermann Leuenberger (1901–1975), Schweizer Gewerkschafter und Politiker
 Jackie Leuenberger (* 1968), Schweizer Mundartsängerin

 Lars Leuenberger (* 1975), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer

 Marie Leuenberger (* 1980), Schweizer Schauspielerin
 Martin Leuenberger (* 1973), Schweizer evangelisch-lutherischer Theologe
 Moritz Leuenberger (* 1946), Schweizer Politiker (SP), Alt-Bundesrat
 Myriam Leuenberger (* 1987), Schweizer Eiskunstläuferin
 Niklaus Leuenberger (um 1615–1653), Anführer der Berner Untertanen im Schweizer Bauernkrieg und Bundesobmann
 Robert Leuenberger (1916–2004), Schweizer Theologe
 Sven Leuenberger (* 1969), Schweizer Eishockeyspieler
 Thomas Leuenberger (* 1958), Schweizer Bühnenkünstler (Flügzüg, Baldrian)
 Ueli Leuenberger (* 1952), Schweizer Politiker (Grüne)
 Werner Otto Leuenberger (1932–2009), Schweizer Kunstmaler

Siehe auch:
 Leuenberg
 Löwenberger